Carbúnculo o carbunclo puede referirse a:

 el rubí, una gema denominado carbunclo; o
 el carbúnculo, una figura heráldica.